Maciel (Paraguai) — cidade do departamento de Caazapá
Maciel Lima Barbosa da Cunha — futebolista brasileiro

Desambiguações de topônimos